Święto Odry (inaczej Dni Odry) – coroczny festiwal kulturalny organizowany do 2008 roku w Słubicach z okazji święta tego miasta.

Podczas edycji współorganizowanych z miastem Frankfurt nad Odrą festiwal nosi nazwę Transgraniczne Polsko-Niemieckie Święto Odry.

W 2009 roku festiwal przemianowano na Miejskie Święto Hanzy (niem. HansaStadt-Fest).

Występy artystów 

 X: 1998 (edycja współfinansowana ze środków programu Phare)
 XII: 2000 (edycja współfinansowana ze środków programu Phare)
 XV: 26-28 maja 2006:
 27 maja 2006: Perfect
 XVI: 11-13 maja 2007: 
 11 maja 2007: Bracia Cugowscy,
 12 maja 2007: Gosia Andrzejewicz, De Mono,
 13 maja 2007: Halina Frąckowiak;
 XVII: 11-13 lipca 2008: 
 11 lipca 2008: Łukasz Zagrobelny, Obstawa Prezydenta, Szymon Wydra
 12 lipca 2008: Queens, Edyta Górniak, Feel
 13 lipca 2008: Siwy Dym, Jerzy Połomski;

Przypisy

Bibliografia 
 Walter Hausdorf, Siegrid Noack, Słubice - Ulice, drogi i place a ich rozwój historyczny, we: Frankfurter Jahrbuch 2005, .

Odra
Odra